München-Schwabing (nevenkamp), een nevenkamp van concentratiekamp Dachau
 Schwabing, een wijk van München